Swap kan henføre til flere artikler:
 Virtuel hukommelse – en computerteknik
 Swap (valuta) – likviditetsstyring af valutaer
 Renteswap

Se også
 Hot-swap – enheder i en maskine, oftest en computer, der kan skiftes mens maskinen er i drift
 New Horizons (rumsonde) – en mission der skal kortlægge Pluto, et af instrumenterne kaldes SWAP